Az év magyar vízilabdázója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Vízilabda-szövetség. A nőket 1986 óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal Molnár Endre és Biros Péter (5-5) valamint Keszthelyi Rita (7) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 866. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 

A magyar sport évkönyve
Magyar sportévkönyv

Vízilabdával kapcsolatos díjak
Díjazott magyar sportolók
Magyar vízilabda